Fredrich ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Fredrich (* 1987), deutscher Journalist und Verleger
 Carl Fredrich (1871–1930), deutscher Historiker, Archäologe und Gymnasiallehrer
 Helene Fredrich (1906–1999), deutsche Politikerin (KPD, SED), siehe Helene Kirsch
 Mandy Fredrich (* 1979), deutsche Sängerin (Sopran/Koloratursopran)
 Sebastian Fredrich (1980–2001), deutscher Leichtathlet
 Stefan Fredrich (* 1954), deutscher Synchronsprecher

Siehe auch: 
 Frädrich